Трет Х'юї і Скотт Ліпскі були чинними чемпіонами, але цього разу грали в парах з іншими партнерами. Х'юї грав у парі з Максом Мирним, і вони в півфіналі поступилися парі Ліпскі та Ерік Буторак.

Буторак і Ліпскі здобули титул, перемігши у фіналі пару Лукаш Кубот і Марцін Матковський з рахунком 6-4, 3-6, [10-8].

Сіяні пари 

  Лукаш Кубот /  Марцін Матковський (фінал)
  Трет Х'юї /  Макс Мирний (півфінал)

  Марк Лопес /  Давід Марреро (ritirati)
  Ерік Буторак /  Скотт Ліпскі (чемпіони)

Заміна 

  Руї Мачадо /  Педро Соуза (1-ше коло)

Вайлд-кард 

  Феліпе Кунья-Сілва /  Фредеріко Жіль (1-ше коло)

  Кайл Едмунд /  Фредеріко Феррейра Сілва (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 
 

Portugal Open
Світовий Тур ATP 2016